Le championnat du monde de squash 1986 est l'édition 1986 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 5 novembre au 11 novembre 1986 à Toulouse en France.
Ross Norman gagne son premier titre de champion du monde en battant Jahangir Khan en finale dans un des plus célèbres matchs de l'histoire du squash. C'est la première défaite en championnat du monde depuis 1980 pour Jahangir Khan qui restait sur 5 victoires consécutives et sa première défaite depuis 555 matchs et 5 ans et demi, record tous sports confondus.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash

1986
Squash masculin
Squash masculin 1986
Monde masculin 1986
Monde masculin
Sport en novembre 1986